NGC 2957A, een elliptisch sterrenstelsel in het sterrenbeeld Draak
 NGC 2957B, een elliptisch sterrenstelsel in het sterrenbeeld Draak